AAI puede referirse a:

 La AAI (Alianza Atea Internacional; en inglés, Atheist Alliance International), agrupación de 58 organizaciones ateas alrededor del mundo, 48 de las cuales están en Estados Unidos.
 La AAI (Autorización Ambiental Integrada), resolución que permite explotar la totalidad o parte de una instalación industrial bajo determinadas condiciones, en España.
 La AAI (Articulación Artística Internacional).

Siglas